Radunski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Radunski (1912–1982), sowjetischer Balletttänzer und -meister 
 Konrad Radunski (1907–1985), SS-Sturmbannführer und Leiter der Zentralabteilung im Hauptamt der Volksdeutschen Mittelstelle in Berlin
 Martina Schöne-Radunski (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Peter Radunski (* 1939), Politikberater bzw. Public Affairs-Manager und Wahlkampfmanager
 Walter Radunski (* 1924), deutscher Fußballspieler